

Patronyme 

 Bjarne Iversen (1912-1999), fondeur norvégien ;
 Daniel Iversen (1997-), footballeur danois ;
 Derek Iversen (19?-), scénariste américain ;
 Einar Iversen (1930-2019), musicien et compositeur ;
 Egil Monn-Iversen (1928-2017), compositeur norvégien ;
 Emil Iversen (1991-), fondeur norvégien ;
 Felix Iversen (1887-1973), mathématicien finlandais et pacifiste ;
 Iver P. Iversen  (1884-1968), mécanicien et explorateur danois ;
 George Iversen (1638-1683), premier gouverneur de Saint-Thomas ;
 Kjell Pahr-Iversen (1937-), peintre norvégien ;
 Morten Bergeton Iversen (1974-), bassiste et guitariste norvégien ;
 Odd Iversen (1945-2014), footballeur norvégien ;
 Rasmus Byriel Iversen (1997-), coureur cycliste danois ;
 
 Sarah Iversen (née en 1990), joueuse danoise de handball ;
 Steffen Iversen (1976-), footballeur norvégien ;
 Trond Iversen (1976-), fondeur norvégien ;
 Vegard Iversen (19?-), économiste norvégien ;

Homonymie de patronyme norvégien
Homonymie de patronyme danois